Еврокуп 2021/22. је 20. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници 
Укупно 20 тимова из 10 лига ће учествовати у Еврокупу ове сезоне.

Лигашке позиције након Плеј-офа претходне сезоне су приказане у заградама.

<div style="width:100%;">

Напомене

Жреб 
20 тимова биће подељено у две групе од по десет тимова. За извлачење, тимови ће бити постављени у десет шешира, у складу са ранг-листом клубова, на основу њиховог учинка у европским такмичењима током трогодишњег периода и најниже могуће позиције коју било који клуб из те лиге може заузети у жребу израчунава се додавањем резултата екипе са најлошијим резултатима из сваке лиге.

Напомене

 Означава тимове са бодовима, примењује се минимум за лигу коју играју.

Први део такмичења 
20 клубова је подељено у две групе од по 10 клубова у свакој групи (Група А и Група Б). Формат такмичења: биће одиграно 18. кола у регуларној фази такмичења (9 као домаћин и 9 као гост). Осам најбоље пласираних клубова из сваке групе ће се пласирати у елиминациону фазу.

Група А

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Легенда:

Напомена

Група Б

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

86:89
 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Легенда:

Елиминциона фаза 

 — предност домаћег терена

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су клубови играли као домаћини.

Види још 
 Евролига у кошарци 2021/22.
 ФИБА Лига шампиона 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2021/22. у европској кошарци